Vreia peut désigner, au Portugal,
deux paroisses civiles de la municipalité de Vila Pouca de Aguiar, située dans le district de Vila Real et la région Nord :
Vreia de Bornes ;
Vreia de Jales.